Холодникан — ручей, приток Иенгры.
 Холодникан — ручей, теряется в левобережье реки Верхние Нерюнгри.
 Холодникан — гора.
 Холодникан — горный перевал.
 Холодникан — урочище.
 Холодникан — разъезд Амуро-Якутской железнодорожной магистрали.